Bemar (kuchnia) – wyposażenie kuchni
 bemar – choroba